Nadar kan syfta på:
Félix Nadar (1820–1910) – en fransk fotograf, karikatyrtecknare, journalist, författare och ballongflygare.
Nadar (kast) – en tamilsk kast i indiska delstaten Tamil Nadu södra distrikt